Marcello Crescenzi (1500 k. –1552) olasz püspök, kardinális
 Marcello Crescenzi (1694–1768) olasz érsek, kardinális